W Polsce:
 Domanowo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Brańsk
 Domanowo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Stargard
 Domanowo – część wsi Łazieniec w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, w gminie wiejskiej Aleksandrów Kujawski.
 Domanowo – dawna gromada w  powiecie bielskim w woj. białostockim, z siedzibą w Domanowie

Na Białorusi:
 Domanowo – agromiasteczko w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim
 Domanowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Miasota
 Domanowo – stacja kolejowa w Domanowie

Na Ukrainie:
 Domanowo – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnieńskim